Руффин и Венанций— святые отшельники из Тортоны. День памяти — 14 июля.

Святые Руфaино и Авенанцио — два почитаемых отшельника, живших, согласно истории Феррари в Сареццано, что недалеко от Тортоны, в неустановленное время. Их тела были сокрыты в течение очень долгого времени. После обретения они были перенесены в старый храм Сареццано. В этом месте их почитают публично. В их честь в Сареццано освящён храм.

Ссылки 
 Santi Rufino e Avenanzio Eremiti venerati a Tortona

Христианские святые
Святые по алфавиту
Святые Пьемонта
Христианские отшельники